Adam Örn Arnarson – calciatore islandese
 Örn Arnarson – nuotatore islandese
 Ingólfur Arnarson – esploratore normanno